

Finland 

1. Heinäsaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,37, long 27,07), ö i Kotka,  (7 ha)
4. Heinäsaari (ö i Kuhmois, Höyläsjärvi), ö i Kuhmois,  (0 ha)
5. Heinäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 24,29), ö i Pälkäne,  (5 ha)
6. Heinäsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,86, long 26,60), ö i Kouvola,  (0 ha)
7. Heinäsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,02, long 26,62), ö i Kouvola,  (0 ha)
8. Heinäsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,13, long 26,35), ö i Kouvola,  (1 ha)
10. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 26,41), ö i Pertunmaa,  (0 ha)
11. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,85), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
12. Heinäsaari (ö i Jyväskylä, Kärkinen), halvö i Jyväskylä, 
13. Heinäsaari (ö i Jyväskylä, Oittila, Marjosalmi), ö i Jyväskylä,  (0 ha)
14. Heinäsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), ö i Äänekoski,  (1 ha)
15. Heinäsaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), ö i Pyhäjärvi,  (1 ha)
16. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 29,02), ö i Nyslott,  (2 ha)
17. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,61, long 28,18), ö i Leppävirta,  (6 ha)
18. Heinäsaari (ö i Satakunta), ö i Kankaanpää,  (0 ha)
19. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,58, long 27,65), ö i Leppävirta,  (1 ha)
21. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,09, long 31,17), ö i Ilomants,  (0 ha)
22. Heinäsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), ö i Ruovesi,  (1 ha)
23. Heinäsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), ö i Villmanstrand,  (1 ha)
24. Heinäsaari (ö i Saarijärvi, Heinäjärvi), ö i Saarijärvi,  (8 ha)
25. Heinäsaari (ö i Pihtipudas, Alvajärvi), ö i Pihtipudas,  (0 ha)
26. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,69, long 27,34), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
27. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,84, long 27,19), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
28. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 27,53), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
30. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,57, long 26,93), ö i Idensalmi,  (0 ha)
31. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 26,39), ö i Kangasniemi,  (0 ha)
32. Heinäsaari och Peltosaari, ö i Idensalmi,  (9 ha)
33. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,65, long 28,31), ö i Kuopio,  (0 ha)
34. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,81, long 28,41), halvö i Tuusniemi, 
36. Heinäsaari (ö i Södra Österbotten), ö i Etseri,  (0 ha)
37. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,89, long 29,45), ö i Polvijärvi,  (1 ha)
38. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 30,41), ö i Joensuu,  (1 ha)
39. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 30,67), ö i Ilomants,  (0 ha)
40. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,85, long 30,60), ö i Ilomants,  (11 ha)
41. Heinäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,95, long 28,62), ö i Suomussalmi,  (0 ha)
42. Heinäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,18, long 25,57), ö i Asikkala,  (11 ha)
43. Heinäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 25,84), ö i Asikkala,  (3 ha)
44. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,19, long 30,78), ö i Lieksa,  (0 ha)
45. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,58, long 28,54), ö i Rautavaara,  (0 ha)
46. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 29,04), ö i Nurmes,  (0 ha)
47. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,93, long 28,76), ö i Nyslott,  (2 ha)
48. Heinäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland), ö i Salla, Finland,  (0 ha)
49. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,26), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
50. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,35, long 27,51), ö i Sankt Michel,  (2 ha)
51. Heinäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,66, long 25,90), ö i Gustav Adolfs,  (1 ha)
52. Heinäsaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), ö i Joutsa,  (0 ha)
53. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 27,79), ö i Puumala,  (1 ha)
54. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 29,24), ö i Nyslott,  (1 ha)
55. Heinäsaari (ö i Södra Karelen, Imatra), ö i Parikkala,  (1 ha)
57. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,27, long 28,54), ö i Varkaus,  (2 ha)
58. Heinäsaari (halvö i Enonvesi, Saimen), ö i Nyslott, 
60. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,07, long 27,24), ö i Kuopio,  (0 ha)
61. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,94, long 27,78), ö i Kuopio,  (0 ha)
62. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,20, long 29,77), ö i Rääkkylä,  (1 ha)
63. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,29, long 29,99), ö i Rääkkylä,  (8 ha)
64. Heinäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), ö i Kuusamo,  (1 ha)
65. Heinäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 27,62), ö i Kuopio,  (1 ha)
66. Heinäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,62, long 29,26), ö i Libelits,  (1 ha)
67. Heinäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,78, long 23,68), ö i Ylöjärvi,  (16 ha)
69. Heinäsaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,66, long 26,81), ö i Kotka,  (19 ha)
71. Heinäsaari (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele), ö i Viitasaari,  (10 ha)
72. Heinäsaari (ö i Viitasaari, Kärnänjärvi), ö i Viitasaari,  (0 ha)
73. Heinäsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,27, long 27,06), ö i Pieksämäki,  (0 ha)
74. Heinäsaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), ö i Simo,  (1 ha)